Der Cazoo World Grand Prix 2021 war ein Snookerturnier der World Snooker Tour in der Saison 2021/22. Es war die achte Ausgabe des Turniers. Wegen des erneuten Wegfalls der Turniere in China aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Turnier zum zweiten Mal in der ersten Saisonhälfte ausgetragen. Es fand vom 13. bis 19. Dezember statt. Zum ersten Mal war die Ericsson Indoor Arena der CBS Arena im mittelenglischen Coventry der Veranstaltungsort.

Qualifiziert für den Grand Prix waren die 32 erfolgreichsten Spieler der Rangliste der bisherigen Saison von der Championship League bis zu den Scottish Open, die erst unmittelbar vor Turnierbeginn zu Ende gegangen war.

Zum vierten Mal war der World Grand Prix Auftakt einer dreiteiligen Turnierserie. Ihm folgen die Players Championship mit den Top 16 der Saisonrangliste und die Tour Championship mit den Top 8. Der beste Spieler der drei Turniere bekommt eine Zusatzprämie.

Titelverteidiger des Turniers war der Rekordsieger des Turniers Judd Trump. Er schied diesmal im Achtelfinale aus.

Das Turnier gewann Ronnie O’Sullivan nach einem 10:8-Erfolg im Finale gegen Neil Robertson. Es war sein zweiter Titel bei diesem Turnier sowie der 38. Ranglistenturniersieg seiner Karriere.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb zum vierten Mal unverändert.

Setzliste 
Gesetzt waren die Top-32-Spieler der laufenden Saison, beginnend mit der Championship League bis zu den Scottish Open 2021.

Turnierergebnisse 
Die Setzliste des Turniers entsprach der Rangliste der 32 erfolgreichsten Profispieler der bisherigen Saison 2020/21 (bis einschließlich der Scottish Open). Sie traten gemäß der Standardansetzung für 32 Spieler gegeneinander an.

Finale

Century-Breaks 
15 Spieler erzielten insgesamt 23 Century-Breaks. Stephen Maguire spielte mit 139 Punkten das höchste Break, der Finalist Neil Robertson erzielte mit vier Aufnahmen mit mehr als 100 Punkten die meisten Centurys.

Quellen

Weblinks 
 2021 World Grand Prix bei CueTracker

2021
Snookerveranstaltung 2021
Billardturnier in Coventry